Steinbächlein ist ein geographischer Name:

 Steinbächlein (Leutershausen), Weiler der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbächlein (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Rodach) in Steinach, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinbächle